Amt Neuendorf steht für:

 Amt Neuendorf in der Altmark, Domänenamt in der Altmark, Sachsen-Anhalt
 Amt Neuendorf/NM, Domänenamt in der Neumark (heute Woiwodschaft Lebus, Polen)